RUR steht für:
 Russischer Rubel (ISO-4217-Code), russischer Rubel bis 1998
 Rurutu Airport (IATA-Code), Flughafen auf Rurutu, Austral-Inseln, Französisch-Polynesien
 RurUfer-Radweg, einen Fahrradweg entlang der Rur

R.U.R. steht für:
 R.U.R. (Rossum's Universal Robots), 1921 erschienenes Drama des tschechischen Schriftstellers Karel Čapek

RuR steht für:
 Raumforschung und Raumordnung, Fachzeitschrift für räumliche Planung und Politik

Rur steht für:
 Rur, Nebenfluss der Maas

Siehe auch:
 Ruhr

Abkürzung